Ann Haydon-Jones e Renee Schuurman hanno battuto in finale Robyn Ebbern e Margaret Smith Court 7-5, 6-4.

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Internazionali di Francia 1963